Stemmberg ist der Name folgender Erhebungen, geordnet nach Höhe über NHN:
 Stemmberg (Medelon) (572,2 m), Hallenberger Hügelland südlich von Medelon, Stadt Medebach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Stemmberg oder Stemberg (401,9 m), Teutoburger Wald bei Holzhausen-Externsteine, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen